The Football League 1900–01 var den 13. sæson af The Football League og dermed også det 13. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Liverpool, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1900-01 var den niende i Second Division, og siden den foregående sæson havde ligaen optaget to nye hold:
 Blackpool FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 3 i Lancashire League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter blot én sæsons fravær.
 Stockport County FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 1 i Lancashire League.

Af de tre lavest placerede hold blev Walsall FC ikke genvalgt til den efterfølgende sæson. Derudover forlod New Brighton Tower FC ligaen, fordi klubben blev nedlagt på grund af for lave tilskuertal. Det betød, at der skulle optages to nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
 Bristol City FC, som i sæsonen 1900-01 var blevet nr. 2 i Southern League og nr. 5 i Western Football League.
 Doncaster Rovers FC, som i sæsonen 1900-01 var blevet nr. 2 i Midland League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1900-01 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1900
Fodbold i 1901